DB-Baureihe 633 steht für:

 Baureihe 633.8 der DB, späterer Name der DB-Baureihe VT 33.8
 die dreiteilige Variante des Dieseltriebzuges Pesa Link